Куньевский сельский совет — входит в состав Изюмского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Кунье.

Населённые пункты совета 

 село Кунье

Ликвидированные населённые пункты 

 село Майское 
 село Червоная Долина

Примечания 

Местные советы (Изюмский район)